Vladimir Rurikovitch (en  et en ) dit Vladimir  de Kiev, est un Grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né à l'automne 1187 et mort le  à Ovroutch), qui régna de 1223 à 1233 puis de 1234 à 1236.

Fils cadet de Rurik II de Kiev et d'Anne de Tourov, il est également prince de Pereïaslavl de 1206 à 1213 et prince de Smolensk de 1213 à 1219.

Biographie 
Durant l'hiver 1203, Vladimir, encore très jeune, est emmené de force avec son frère Rostislav en Galicie par Roman le Grand, l'ennemi de son père (après que ce dernier ait tendu un piège et fait tonsurer le père de Vladimir, Rurik II).

En 1206, il participe à la campagne de son père contre le prince Vsevolod le Rouge.

Le , il dirige un régiment de Smolensk et participe à la bataille de la Kalka contre les Mongols, où les troupes russes sont battues par les nomades dirigés par Djebé et Subötaï.

Rival de son cousin riourikide et romanovitch Daniel de Galicie, il règne sur la ville de Kiev en tant que grand-prince de 1223 à 1233. Mais il est ensuite fait prisonnier par les Polovtses et détrôné par Iziaslav IV de Kiev. Vladimir paie sa rançon et reprend le trône kiévien en 1234.

En 1236, il est de nouveau détrôné par Daniel de Galicie et Iouri II Vladimirski.

Il meurt le .

Famille

Union et descendance 
D'une épouse inconnue, il eut:
 Rostislav (mort en 1242), prince d'Ovroutch.
 Marina, qui épouse en 1230 Vsevolod (fils de Iouri II Vladimirski), et meurent tous les deux tués par les mongols en 1238.
 Une autre fille, qui épouse Alexandre Vsevolodovitch de Volhynie.
 André.

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

 Vladimir IV de Kiev at The Imperial House of Rurikovich

Vladimir04
Vladimir04
Vladimir04
Vladimir04
Vladimir04
Vladimir04
Vladimir04